Список ссавців Австрії містить перелік видів, зареєстрованих на території Австрії (центральна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 17 видів ряду Хижі (Carnivora), 8 — ряду Cetartiodactyla, 26 — Рукокрилі (Chiroptera), 12 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 3 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 32 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 98 зазначених в таблиці видів, 2 перебувають на межі зникнення, 1 є уразливим, 7 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Австрія
Фауна Австрії
Списки:Австрія